Фачека (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 10,17 км². Население — 107 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Facheca
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Facheca en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana

Муниципалитеты Аликанте